Кунгуртуг () — село, административный центр Тере-Хольского кожууна Республики Тыва.

История 
Село основано в 1949 году.

География 
Расположено на реке Кунгур-Тук, недалеко от её впадения в озеро Тере-Холь.

Улицы

ул. Дружба,   ул. Заречная,   ул. Комсомольская,   ул. Кыргыс Чамзырына,   ул. Мира,   ул. Молодежная,   ул. Полевая.

Население

Инфраструктура 
Общеобразовательная школа с. Кунгуртуг,  «Тере-Хольская центральная районная больница».

СДК им. М. Д. Дудуп.

Для обеспечения кунгуртцев водой для питья и хозяйственно-бытовых нужд есть 5 водозаборных колонок, представляющих собой нецентрализованные источники водоснабжения.

Транспорт 
Автодорога местного значения. Авиасообщение, в том числе медицинское.

Достопримечательности 
Рядом с Кунгуртугом расположена древняя уйгурская крепость Пор-Бажын, у которой проводится международный фестиваль национальных традиций.

Известные люди 

Лопсан Чамзы (в миру — Байыр-оол Серенович Шыырап) — российский религиозный деятель, Верховный лама Тывы (13 ноября 2014 года - 29 ноября 2019 года).

Примечания 

Населённые пункты Тере-Хольского кожууна
Центры кожуунов Тывы